Jméno a příjmení Josef Vágner neslo či nese více různých osobností:

 Josef Vágner (zoolog) (1928–2000) – český zoolog, cestovatel a spisovatel, ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové
 Josef Vágner (zpěvák) (* 1990) – český zpěvák a muzikálový herec.